Le Mont-sur-Lausanne, een gemeente in Zwitserland

Le Mont (Vosges)
ook:
Le Mont-Dieu, Ardennes
Le Mont-Saint-Adrien, Oise
Le Mont-Saint-Michel, Manche

Zie ook
Mont (doorverwijspagina)